Paradox:

 Paradox — реляционная СУБД, ныне выпускаемая компанией Corel. Входит в пакет WordPerfect Office.
  (наст. имя — Дев Пандья; род. 1972) — британский артист в жанре электронной музыки и продюсер.
 Paradox Entertainment — шведская компания, владеющая правами в частности на вымышленную вселенную о Конане.
 Paradox Interactive — шведская компания-издатель и разработчик компьютерных игр; первоначально — подразделение Paradox Entertainment.
 Paradox Development Studio — шведская компания-разработчик компьютерных игр; подразделение Paradox Interactive.
  (1997) — альбом Royal Hunt.
  (2018) — роман Кэтрин Коултер.